

Источник 
Населённые пункты Володарского района

См. также 
Список населённых пунктов Нижегородской области

 
Володарский район